Аббадо () — фамилия, известные носители:
 Аббадо, Клаудио (1933—2014) — итальянский дирижёр и музыкальный деятель.
 Аббадо, Марчелло (1926—2020) — итальянский пианист.
 Аббадо, Микеланджело (1900—1979) — итальянский музыкант.
 Аббадо, Роберто (род. 1954) — итальянский дирижёр.